Финал Трофея Футбольной лиги () — футбольный матч, который прошёл 3 апреля 2011 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 27-го розыгрыша Трофея Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 48 клубов из Первой и Второй Футбольных лиг, третьего и четвертого уровней английского футбола. Финал транслировался в прямом эфире телеканалом BBC. В матче встретились победитель Северной секции «Карлайл Юнайтед» и победитель Южной секции лондонский Брентфорд. 3 апреля 2011 года в финале «Карлайл Юнайтед» одержал победу со счётом 0:1.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Трофея лиги

2011
Трофей ФЛ